Coppa del Re 2022-2023 – edizione della competizione di calcio
 Coppa del Re 2022-2023 – edizione della competizione di calcio a 5
 Coppa del Re 2022-2023 – edizione della competizione di pallavolo